EPR-Effekt steht für:

 Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon in der Quantenphysik
 EPR-Effekt (Pharmakologie)